Иван Васиљевич може бити:
Иван III Васиљевич Велики (1440–1505) 
Иван IV Васиљевич Грозни (1530–1584)